Die Liste der österreichischen Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates listet alle österreichischen ordentlichen Mitglieder und Ersatzmitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates seit dem Beitritt Österreichs zum Europarat 1956.

Ordentliche Mitglieder und Ersatzmitglieder

Siehe auch 
 Liste der Ständigen Vertreter Österreichs beim Europarat

Weblinks 
 Österreichische Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats seit 1956
 Parlamentarische Versammlung des Europarats – aktuelle Mitglieder auf der Website des Österreichischen Parlaments

!
osterreichische Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates